Sudendorf ist der Name folgender geografischer Objekte:
Sudendorf (Glandorf), Ortsteil der Gemeinde Glandorf im Landkreis Osnabrück, Niedersachsen

Sudendorf ist der Familienname folgender Personen:
Hans Friedrich Georg Julius Sudendorf (1812–1879), deutscher Historiker